Пиеролапитек (пьеролапитек, ) — род гоминид из Европы, живший в Испании 13 миллионов лет назад. Известен один вид — Pierolapithecus catalaunicus. Название в переводе с латыни значит — «Каталонская обезьяна из Пиеролы». Пиеролапитек (Пау — Pau) был найден в декабре 2002 года, в местечке Пиерола (округ Анойя, Каталония), где затем был обнаружен анойяпитек.

Первооткрыватели пиеролапитека, палеонтолог Сальвадор Мойя Сола с коллегами из Каталонского института палеонтологии в Барселоне, считают его общим предком орангутана, гориллы, шимпанзе, бонобо и человека. Подвздошная кость таза у пиеролапитека шире, чем у жившего 18 млн лет назад вида Proconsul nyanzae.

Классификация 
 Отряд Приматы
 Подотряд Гаплориновые (Сухоносые приматы)
 Инфраотряд Обезьянообразные
 Парвотряд Узконосые обезьяны
 Надсемейство Человекообразные обезьяны, или Гоминоиды
 † Род Пиеролапитек (Pierolapithecus)
 † Вид Pierolapithecus catalaunicus

См. также

Примечания

Ссылки 
 Pierolapithecus catalaunicus
 BBC news: 'Original' great ape discovered 

Предки человека
Фоссилии, описанные в 2004 году
†
Вымершие гоминиды
Млекопитающие миоцена